

Geografia 
 Milar – collina della Macedonia

Persone 
 Claudio Milar – calciatore uruguaiano
 Denis Milar – calciatore uruguaiano
 Moritz Milar – attore tedesco